Szathmáry ist der Familienname folgender Personen:

 Elemér Szathmáry (1926–1971), ungarischer Schwimmer
 Eörs Szathmáry (* 1959), ungarischer Biochemiker
 Kálmán Szathmáry (1890–?), ungarischer Stabhochspringer
 Zsigmond Szathmáry (* 1939), ungarischer Organist, Pianist, Komponist und Dirigent

Siehe auch: 
 Szathmári